La competició de dobles femenins fou una de les cinc proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Tòquio de 2020. La prova es va realitzar entre els dies 24 de juliol i l'1 d'agost de 2021 en el recinte Ariake Coliseum de Tòquio, sobre el tipus de superfície dura. Hi participaren 32 parelles de tennistes de 23 països diferents.

La parella txeca formada per Barbora Krejčíková i Kateřina Siniaková va guanyar la medalla d'or després d'imposar-se en la final a les suïsses Belinda Bencic i Viktorija Golubic, demostrant la seva superioritat com a principals caps de sèrie. Bencic va guanyar la medalla d'or individual i la d'argent en dobles femenins. Les brasileres Laura Pigossi i Luisa Stefani van guanyar la medalla de bronze després de guanyar la final de consolació, destacant el fet que van entrar el quadre a darrera hora per la retirada d'una altra parella.

Calendari

Classificació

Caps de sèrie 

  Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková (CZE) (campiones)
  Shuko Aoyama / Ena Shibahara (JPN) (1a ronda)
  Kiki Bertens / Demi Schuurs (NED) (2a ronda)
  Bethanie Mattek-Sands / Jessica Pegula (USA) (quarts de final)

  Chan Hao-ching / Latisha Chan (TPE) (1a ronda)
  Ashleigh Barty / Storm Sanders (AUS) (quarts de final)
  Gabriela Dabrowski / Sharon Fichman (CAN) (1a ronda)
  Nicole Melichar / Alison Riske (USA) (1a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències 

Dobles Femenins